Urdruck steht für:
 Inkunabel
 Erstausgabe eines Druckwerks
 Original eines künstlerischen Drucks
 die erste gedruckte Veröffentlichung einer Schachkomposition